gromada Dęblin (powiat dąbrowski) (pocz. gromada Demblin)
 gromada Dęblin (powiat garwoliński)